East Key est le nom de deux îles de Floride :
East Key, dans le parc national des Everglades.
East Key, dans les Dry Tortugas.

Voir aussi 
 East Rockland Key
 East Bahia Honda Key